Alfred Tittel ist der Name folgender Personen:

* Alfred Tittel (Jurist) (1870–1937), deutscher Jurist
 Alfred Tittel (Politiker) (1891–1965), deutscher Parteifunktionär (KPD/KPO/SED)